Ari (Italië), een gemeente in Italië
 Ariclenes da Silva Ferreira, Braziliaans voetballer
 Ari (taal), een taal in Papoea-Nieuw-Guinea
 Automatische Rijweginstelling, een deelsysteem van VPT Procesleiding Rijwegen
 ARI, een historisch Duits merk van motorfietsen
 Ram (sterrenbeeld)